STZ est un sigle, qui signifie ou désigne :
 Stalingradsky Traktorny Zavod-5, un tracteur d'artillerie soviétique chenillé ;
 , une usine de construction de tracteurs et de véhicules blindés ;
 Streptozotocine, une molécule de la famille des nitrosourée.